Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 17. Wahlperiode (2001 bis 2004) auf.

Weblinks 
Abgeordneten-Seiten der Hamburgischen Bürgerschaft

 18